O Marina Gardense um arranha-céus residencial com 75 andares situado na Area 392-Plot Marsa em Dubai, Emirados Árabes Unidos. A construção do Marina Gardens deve ser concluída em 2008. No entanto, as obras atualmente se encontram suspensas.<

Ligações externas

 Skyscraperpage

Arranha-céus de Dubai